Таникадзэ может означать:
 Таникадзэ Кадзиносукэ — борец сумо;
 «Таникадзэ» — эскадренный миноносец.